Bundestagswahlkreis 47 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hannover-Land II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden (2009)
 Bundestagswahlkreis Hannover-Land II (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Goslar (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Goslar – Wolfenbüttel (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Alfeld – Holzminden (1949 bis 1961)